W84 peut faire référence à :
 Danger pour la respiration, sans précision, d’après la classification internationale des maladies ;
 W84, une ogive thermonucléaire américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres